Евге́ния Маркия́новна Кучере́нко () — советский и украинский педагог, кандидат педагогических наук (1972).

Биография 
Родилась 27 декабря 1922 года в селе Качановка (ныне Хмельницкого района Винницкой области). Украинка.

В 1946 году окончила Винницкий педагогический институт.

С момента его окончания работала учительницей украинского языка и литературы в средней школе № 74 города Львова (пгт Рудно, Железнодорожный район).

Член КПСС с 1970 года.

Научная деятельность 
Автор методических пособий для учителей:
 «Развитие речи на уроках литературы в пятом классе» (1965).
 «Развитие речи на уроках литературы в 4—5 классах» (1976).
 Соавтор (с А. М. Бандурой) учебника «Українська література для п’ятого класу» (1967). 13 декабря 1977 года 8-е издание учебника отмечено Государственной премией УССР в области науки и техники.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (1 июля 1968);
 Орден Ленина (1 июля 1968);
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1977).

Примечания

Источники 
 Отчизны звёзды золотые. (Очерки о Героях Советского Союза и Героях Социалистического Труда города Львова). В. Перцов. Сорок пять минут и вся жизнь. — Львов: Каменяр, 1977. — С. 204—207.

Ссылки 
 
 Кучеренко Євгенія Маркіянівна.

Члены КПСС
Авторы учебников литературы
Педагоги СССР